Epirus steht für:

geographische Objekte: 
 Epirus (griechische Region), Region in Griechenland
 Epirus (historische Region), historisch-geographische Region der Balkanhalbinsel
 Epirus (Provinz), römische Provinz
 Despotat Epirus, Nachfolgestaat des Byzantinischen Reichs

Sonstiges:
 Epirus (F-456), griechisches Militärschiff, siehe USS Connole (FF-1056)